Foramen ovale (lat. für ‚ovales Loch‘) bezeichnet verschiedene anatomische Strukturen:
 Foramen ovale (Herz)
 Foramen ovale (Schädel)
 Foramen ovale (Schulter)